Натуральне число 635
 635 рік до нашої ери
 635 рік нашої ери
 Метод 635